Парк Сити има више значења:
 Парк Сити (Монтана), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Монтана
 Парк Сити (Тенеси), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Тенеси
 Парк Сити (Илиноис), град је у америчкој савезној држави Илиноис
 Парк Сити (Јута), град је у америчкој савезној држави Јута
 Парк Сити (Канзас), град је у америчкој савезној држави Канзас
 Парк Сити (Кентаки), град је у америчкој савезној држави Кентаки